Бубнівська сільська рада — назва декількох органів місцевого самоврядування в Україні.

 Бубнівська сільська рада — Вінницька область, Гайсинський район
 Бубнівська сільська рада — Хмельницька область, Волочиський район
 Бубнівська сільська рада — Хмельницька область, Городоцький район

 Бубнівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Володимир-Волинський район
 Бубнівська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Локачинський район
 Бубнівська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Баранівський район